Кубок Китайской футбольной ассоциации - 13-й розыгрыш национального Кубка по футболу.

Матчи первого раунда начинались 4 мая 2011 года, финал Кубка пройдёт 4 декабря 2011 года. Победитель текущего розыгрыша клуб «Тяньцзинь Тэда» получил право выступать в Лиге Чемпионов АФК 2012.

Титульный спонсор розыгрыша — японская компания Toshiba, договор был подписан 8 апреля 2011 года.

Регламент

Участники

Суперлига Китая по футболу
Четыре команды из прошлого розыгрыша регулярного чемпионата, занявшие соответственно с 1 по 4 места, попадают сразу в четвертьфиналы, шесть попадают во второй раунд, шесть - в первый раунд. Всего в розыгрыше Кубка 2011 года принимают участие 16 команд Суперлиги. 

 Шаньдун Лунэн (финал)
 Тяньцзинь Тэда (Победитель)
 Шанхай Шэньхуа (полуфинал)
 Ханчжоу Гринтаун (четвертьфинал)
 Бэйцзин Гоань (полуфинал)
 Далянь Шидэ (второй раунд)
 Ляонин хувин (третий раунд)
 Хэнань Констракшн (четвертьфинал)

 Чанчунь Ятай (третий раунд)
 Шэньси Чаньба (четвертьфинал)
 Цзянсу Сайнти (первый раунд)
 Шэньчжэнь Руби (первый раунд)
 Наньчан Хэнъюань (третий раунд)
 Циндао Чжуннэн (первый раунд)
 Гуанчжоу Эвергранд (второй раунд)
 Чэнду Блэйдс (первый раунд)

Первая лига Китая по футболу
Все команды, представляющие Первую Лигу, попали в первый раунд. Всего в розыгрыше Кубка 2011 года принимают участие 14 команд Первой Лиги.

 Чунцин Лифань (второй раунд)
 Шэньчжэнь Фэнхуан (второй раунд)
 Яньбянь Чанбайху (четвертьфинал)
 Шанхай ДунъЯ (второй раунд)
 Хубэй Дунфан голюй (первый раунд)
 Хунань Сянтао Байшицзяо (первый раунд)
 Шэньян Дунцзинь (первый раунд)

 Пекин Баси (первый раунд)
 Тяньцзинь Жуньюйлун (второй раунд)
 Гуйчжоу Тунюань (первый раунд)
 Гуандун Жичжицюань (третий раунд)
 Команда Пекинского университета 361° (первый раунд)
 Далянь Аэрбин (второй раунд)
 Тяньцзинь Сунцзян (второй раунд)

Результаты

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Судьи на линиях:
  Такахиро Окано (Япония)
  Сатоси Караками (Япония)

Четвертый судья:
  Фань Ци (КНР)

Победитель

Лучшие бомбардиры
4 гола
 Мурикуй (Гуанчжоу Эвергранд)

3 гол
 Гао Ваньго (Яньбянь Чанбайху)
 Ван Синьсинь (Тяньцзинь Тэда)
 Ян Чэнь (Наньчан Хэнъюань)

2 гола

 Джоэл Гриффитс (Бэйцзин Гоань)
 Кристофер Катонго (Хэнань Констракшн)
 Люй Чжэн (Шаньдун Лунэн)
 Леандро Нетто (Хэнань Констракшн)

 Ван Сяолун (Бэйцзин Гоань)
 Джонни Вудли (Далянь Аэрбин)
 Инь Хунбо (Гуандун Жичжицюань)

1 гол

 Бай Юэфэн (Тяньцзинь Тэда)
 Бето (Шэньчжэнь Феникс)
 Цао Юньдин (Шанхай Шэньхуа)
 Ду Чжэнъюй (Чанчунь Ятай)
 Хань Пэн (Шаньдун Лунэн)
 Ху Жэньтянь (Тяньцзинь Тэда)
 Цзи Цзюнь (Наньчан Хэнъюань)
 Цзян Чжипэн (Наньчан Хэнъюань)
 Ладжи Кейта (Бэйцзин Гоань)
 Ли Куанлунь (Команда Пекинского технологического университета)
 Лян Яньфэн (Шэньчжэнь Феникс)
 Лю Иньтао (Наньчан Хэнъюань)
 Лю Чжунъи (Чунцин Лифань)

 Люй Вэньцзюнь (Шанхай Ист Эйша)
 Дарько Матич (Бэйцзин Гоань)
 Мауро (Гуйчжоу Чжичэн Торо) 
 Ней (Чанчунь Ятай)
 Роберто (Бэйцзин Гоань)
 Сунь Бо (Далянь Аэрбин)
 Тань Биньлян (Гуандун Жичжицюань)
 Ван Дун (Чанчунь Ятай)
 Ван Личунь (Гуйчжоу Чжичэн Торо) 
 Ван Шэньчао (Шанхай Ист Эйша)
 Ван Сюаньхун (Далянь Шидэ)
 Ван Вэйчэн (Чунцин Лифань)
 Вэнь Чао (Шэньчжэнь Феникс)

 Син Сюйфэй (Ляонин Хувин)
 Сюй Бо (Яньбянь Чанбайху)
 Сюй Цзинцзе (Циндао Чжуннэн)
 Сюй Лян (Бэйцзин Гоань)
 Сюй Сяобо (Чунцин Лифань)
 Юй Дабао (Тяньцзинь Тэда)
 Юй Хай (Шэньси Жэньхэ)
 Чжан Чимин (Чунцин Лифань)
 Чжан Лу (Хэнань Констракшн)
 Чжан Вэньчжао (Чанчунь Ятай)
 Чжан Сичжэ (Бэйцзин Гоань)
 Чжу Цзявэй (Шэньси Жэньхэ)

Примечания

Внешние ссылки
Официальный сайт

2011
Спорт в Китае в 2011 году
Футбол в Азии в 2011 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2011